Венозна кров — кров, що повертається до серця по венах. За винятком крові в легеневих венах, венозна кров позбавлена ​​кисню і збагачена вуглекислим газом у результаті тканинного газообміну. Венозна кров зазвичай тепліша за артеріальну, має нижчий pH, містить меншу кількість глюкози та інших поживних речовин, і більше кінцевих продуктів метаболізму (сечовина та ін.).
Венозну кров отримують у результаті венопункції. Більшість медичних лабораторних досліджень крові проводиться саме з венозною кров'ю.

Венозна кров має темно-червону з синюватим відтінком забарвлення.Вона має особливе значення в житті.

Див. також 
 Артеріальна кров

Кров
Анатомія людини